Mestrovic oder Meštrović ist der Familienname folgender Personen:

 Ivan Meštrović (1883–1962), kroatischer Bildhauer und Architekt
 Toni Mestrovic (* 2000), österreichischer Fußballspieler